QED steht für:

 Quantenelektrodynamik, ein Teilgebiet der Quantenphysik
 den QED text editor, welcher 1967 von Butler Lampson und L Peter Deutsch programmiert wurde und der Vorgänger von ed ist, siehe auch ed (Texteditor)
 Quadcap Embeddable Database, eine in Java implementierte Open-Source-Datenbank
 Quod Erat Demonstrandum e. V., einen von Jugendlichen gegründeten Verein, der die Begabtenförderung unterstützt und mathematisch orientierte Seminare hält, siehe Landeswettbewerb Mathematik Bayern#Quod Erat Demonstrandum e. V.
 einen Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Marshall-Arter

Q.E.D. steht für:

 Q.E.D. (britische Fernsehserie), britische Wissenschaftsfernsehserie
 Q.E.D. (US-Fernsehserie), amerikanische Wissenschaftsfernsehserie

q. e. d. steht für:

 quod erat demonstrandum, lateinisch für: was zu beweisen war, Abschluss einer Beweisführung in Mathematik und Philosophie

Abkürzung